Кулебівка — поселення (селище) у складі міста Новомосковськ, що є її південно-західною частиною. На півдні Кулебівки є залізнична станція Кулебівка.

Історія 

У липні 1918 року у Кулебівці у хаті революціонера Х. Волошина діяв підпільний більшовицький революційний комітет під керівництвом Є. Чумака. У 1929 на Кулебівці організован колгосп. Зростання Кулебівки було зумовлено побудовою Новомосковського трубного заводу між Животилівкою і Кулебівкою і розбудовою промисловою зони Кулебівки. У 1958 році селище Кулебівка ввійшло до складу Новомосковська.

Вулиці Кулебівки 

 вул. 9-го Травня,
 вул. 20-ї Стрілецької дивізії,
 вул. 30 років Перемоги,
 пров. Аграрний,
 пров. Академіка Жлуктенка,
 вул. Академіка Жлуктенка,
 вул. Вишнева,
 пров. Волгоградський,
 вул. Волгоградська,
 вул. Вузенька,
 пров. Декабристів,
 вул. Декабристів,
 вул. Заводська,
 пров. Ємельяненка,
 вул. Ігоря Ємельяненка,
 пров. Київський,
 вул. Київська,
 вул. Кільцева,
 вул. Комарова,
 вул. Космонавтів,
 вул. Крайня,
 вул. Кулебівська,
 вул. Лесі Українки,
 вул. Межова,
 вул. Одеська,
 пров. Повстанчій,
 вул. Польова,
 вул. Поштова,
 пров. Поштовий,
 вул. Севастопольська,
 вул. Північна,
 вул. Спаська,
 пров. Спаській,
 вул. Таї Тонконіг,
 вул. Толстого,
 пров. Толстого,
 вул. Челюскіна,
 вул. Юрченка.

Церкви 
 Баптистська церква — пров. Академіка Жлуктенка, 1-6 51203
 Свято-Покровський храм УПЦ-МП — вул. Волгоградська, 290

Місцевості Новомосковська